Carty ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Carty (* 1995), englischer Snookerspieler
 David Carty, anguillanischer Politiker, Parlamentspräsident
 Francis Joseph Carty (1897–1942), irischer Politiker
 Germán Carty (* 1968), peruanischer Fußballspieler
 Jack Carty (* 1992), irischer Rugby-Union-Spieler

 Kerthney Carty (* 1962), englischer Fußballtrainer
 Linda Carty (* 1958), verurteilte Mörderin und Entführerin
 Michael Carty (1916–1975), irischer Politiker
 Rico Carty (* 1939), dominikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Carthy
 McCarty